На территории города федерального значения Санкт-Петербурга имеется несколько улиц с названием Ива́новская:
 Ивановская улица в Невском районе
 Ивановская улица в Колпине
 Ивановская улица в Сестрорецке
 Ивановская улица в Ломоносове
Название Ивановская также раньше носили следующие улицы Санкт-Петербурга:
 Исполкомская улица (с 1860 по 16 апреля 1887 г.)
 Межозёрная улица (с 1889 по 16 января 1964 г.)
 Социалистическая улица
 Участок улицы Победы в Ораниенбауме (ныне город Ломоносов в составе Санкт-Петербурга) от Александровской улицы до Швейцарской улицы в первой половине XX века назывался Ивановской улицей.